El término Gridley puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Gridley, en el estado de California.
Gridley, en el estado de Illinois.
Gridley, en el estado de Kansas.